Alison Bechdel (1960 – ) – fumettista e attivista statunitense che ha dato il nome al test omonimo 
 John Bechdel (1964 – ) – musicista statunitense
 Test di Bechdel – metodo empirico per valutare l'impatto dei personaggi femminili nelle fiction